Студёновский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Студёновский сельсовет — в Карасукском районе Новосибирской области.
 Студёновский сельсовет — в Илекском районе Оренбургской области.